Sezóna 2008/2009 byla 35. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stala FC Barcelona.

Konečná tabulka základní části

Play off 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009